El término "Ehrlich" puede representar;

En empresas puede referirse a:
 Ehrlich Architects, firma de arquitectura estadounidense.

En apellido puede referirse a:

 Candice Michelle Beckman-Ehrlich (1978-), actriz, modelo y luchadora profesional.
 Eugen Ehrlich
 Marty Ehrlich (1955-), compositor, saxofonista, clarinetista, y flautista estadounidense.
 Paul Ehrlich (1854-1915), bacteriólogo alemán, Premio Nobel de Medicina en 1908.
 Paul Ralph Ehrlich (1932-), entomólogo estadounidense, autor del libro Population Bomb.
 Ricardo Ehrlich (1948-), biólogo, bioquímico y político uruguayo; desde el 1 de marzo de 2010 es Ministro de Educación y Cultura de Uruguay.